

Luoghi 
Città del Vaticano
Casa Santa Marta –  edificio alberghiero della  Città del Vaticano
Colombia
Santa Marta – comune del dipartimento di Magdalena
Croazia
Santa Marta – nome italiano della città di Bijaći, di cui oggi restano solo rovine
Italia
Santa Marta – frazione di Capena nella città metropolitana di Roma
Messico
Santa Marta – Baja California Sur
Santa Marta – Sonora
Panama
Santa Marta – comune nel distretto di Bugaba provincia di Chiriquí
Portogallo
Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Portuzelo
Spagna
Santa Marta – comune della provincia di Badajoz nella comunità autonoma dell'Estremadura.
Santa Marta del Cerro – comune della provincia di Segovia nella comunità autonoma di Castiglia e León
Santa Marta de Tormes – comune della provincia di Salamanca nella comunità autonoma di Castiglia e León
Santa Marta de Magasca – comune della provincia di Cáceres nella comunità autonoma dell'Estremadura
Cubillas de Santa Marta – comune della provincia di Valladolid nella comunità autonoma di Castiglia e León
Stati Uniti d'America
Santa Marta – vecchio nome di Key Biscayne in Florida

Santi e Beati
Santa Marta – sorella di Lazzaro e Maria di Betania, amica di Gesù. È simbolo della vita attiva, contrapposta alla sorella Maria simbolo della vita contemplativa. È patrona delle casalinghe, delle cuoche, delle domestiche, degli osti, degli albergatori e dei padroni di casa nonché degli ospizi. Festeggiata il 29 luglio
Santa Marta – martire a Roma nel 270 insieme al marito Mario e ai figli Audiface e Abaco. Essi vennero a Roma per venerare la Tomba degli Apostoli Pietro e Paolo dedicandosi alla sepoltura dei corpi dei martiri Cristiani. Scoperti, furono successivamente decapitati. Viene festeggiata il 19 gennaio
Santa Marta – vergine e martire in Spagna, ricordata il 23 febbraio
Santa Marta – martire di Persia, venerata il 19 aprile
Santa Marta di Colonia – santa festeggiata il 20 ottobre

Altro 
Santa Marta – città immaginaria presente nell'Universo DC
Santa Marta – stazione della metropolitana di Città del Messico